Заборье — деревня Новоржевском районе Псковской области. Входит в состав Барутской волости.

Расположена в 15 км к востоку от города Новоржев и в 1 км к юго-западу от деревни Барута.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляет 32 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района